Les Métis (Belges) sont les descendants de parents belges et ressortissants du Congo et d'autres pays de la région des Grands Lacs d'Afrique.

Histoire 
Pour la plupart non-reconnus par leur pères, ils sont ensuite enlevés à leurs mères et grandissent dans des orphelinats. Aux indépendances, la majorité est envoyée en Belgique.

Notes et références

Liens externes 
 Lissia Jeurissen, Métis : le retour des vieux démons coloniaux, Politique, revue de débats, Bruxelles, , . Article à propos de la situation d'exclusion sociale subie par les métis nés de relations belgo-congolaises.

Racisme
Anthropologie
Race humaine